Heilige Luciaparochie (Mierlo), een rooms-katholieke parochie in Mierlo
 Parochie Heilige Lucia (Ravenstein), een rooms-katholieke parochie in Ravenstein